Machac oder Macháč ist der Familienname folgender Personen:

 Oldřich Machač (1946–2011), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Peter Machac (* 1939), österreichischer Schauspieler und Moderator
 Tomáš Macháč (* 2000), tschechischer Tennisspieler